"Detroit Rock City" é uma canção da banda americana de hard rock Kiss, lançada originalmente no álbum Destroyer, de 1976. Foi composta pelo guitarrista da banda, Ace Frehley e Bob Ezrin, e foi inspirada em um fã real do Kiss que morreu num acidente de carro a caminho de uma apresentação do grupo. A canção, gravada e lançada como single no mesmo ano, foi o terceiro  single do álbum.

Como single acabou vendendo pouco e sendo pouco executada nas rádios (com a exceção da própria cidade de Detroit); o seu lado B, "Beth", uma balada cantada pelo baterista Peter Criss, acabou fazendo sucesso em diferentes mercados locais dos Estados Unidos, e foi lançada então como single, com "Detroit Rock City" como lado B.

Durante a turnê Love Gun/Alive II tour, Stanley mudou parte da letra, "I know I'm gonna die, why?" para "I know I'm gonna die, and I don't care!" A canção chegou à sexta posição na lista de "40 melhores canções do metal", da VH1, e também foi lançada no álbum Heavy Metal – The First 20 Years, lançado em 25 de julho de 2006.

O título da canção foi usado num filme de 1999, no qual um grupo de fãs adolescentes da banda viajam a Detroit para vê-la, em 1978.

Os Detroit Tigers, equipe de beisebol da cidade, frequentemente colocam a canção nos estádios durante a entrada dos jogadores no início dos jogos. A canção também é usada durante as transmissões do jogo (especialmente no rádio) antes do início do último meio-inning do jogo. A equipe de hóquei da cidade, Detroit Red Wings, também toca a canção em seu estádio antes do primeiro face-off de cada jogo e durante transmissões no rádio e televisão.

A banda tocou a canção durante um episódio do programa de televisão Gene Simmons Family Jewels; também está disponível no jogo eletrônico Rock Revolution. A versão para Rock Band da canção aparece no filme Paul Blart: Mall Cop, na cena em que Blart (interpretado por Kevin James) a está tocando. Também faz parte da trilha sonora do filme Role Models, de 2009, e no filme The Dilemma, de 2011.

Canções gravadas por Kiss
Singles de 1976